Kazuhiko Takemoto (ur. 22 listopada 1955) – japoński trener piłkarski.

Kariera trenerska 
Pracował jako trener w Gamba Osaka i Kashiwa Reysol.

Bibliografia 

Japońscy piłkarze
Japońscy trenerzy piłkarscy
Trenerzy piłkarzy Kashiwa Reysol
Trenerzy piłkarzy Gamby Osaka
Ludzie urodzeni w prefekturze Aichi
Urodzeni w 1955